

Янишево — село, Благоварський район, Башкортостан
 Янишево — село, Вурнарський район, Чувашія

Див. також 
 Вурман-Янишево
 Ківсерт-Янишево
 Усландир-Янишево